A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1977 foi a 29ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em San Carlos e encerrou-se em Silverstone. 

No início dos anos 70, Yamaha, Honda e Suzuki somavam vitórias e títulos nas categorias de 125 e 250cc. No entanto, só em 1975 é que uma equipe japonesa conseguiu chegar ao topo do mundo da motovelocidade, com a Agostini a vencer o seu último título de 500cc numa Yamaha.

Esta vitória foi a primeira de muitas para as construtoras japonesas. No ano seguinte, Barry Sheene venceu o título de 500cc numa Suzuki, dando início a um período de domínio para as equipes japonesas, que venceram todos os títulos entre 1975 e 2007. Casey Stoner quebrou o feitiço ao conquistar o seu primeiro título do MotoGP com a Ducati, mas desde então que só Honda e Yamaha vencem troféus na categoria principal.

Calendário

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1977